Katalpasläktet (Catalpa) är ett släkte i familjen katalpaväxter som innehåller av 11 arter. Släktet beskrevs först av den österrikiske naturforskaren Giovanni Antonio Scopoli 1777. Släktet förekommer i USA, Västindien, Sydamerika och östra Asien. Några få arter kan odlas som trädgårdsväxter i södra Sverige.

Släktet består av lövfällande träd. Bladen är motsatta, mer sällan kransställda. Blommorna är vita, rosa eller gula och kommer i toppställda blomställningar. Fodret är klocklikt. Kronan har en kort pip, flikarna är fem, orgelbundna. Ståndarna är fem, två fertila, de övriga ombildade till staminoider. Frukten är en avlång kapsel. Fröna har tofsar med hår på varje sida.

Kladogram enligt Catalogue of Life

Bildgalleri

Se även 
Lista över katalpaväxternas släkten

Källor

Externa länkar 
 Svensk Kulturväxtdatabas
 Flora of Pakistan - Catalpa

 
Katalpaväxter
Ka Växtindex